
Термин Нада има више значења

 Нада, уверење у позитиван исход у вези са догађајима и околностима у животу.
 Нада, женско име код Срба.
 НАДА, политичка коалиција у Србији.
 -{N-Arahidonoildopamin}-
 Хинолинат синтаза, ензим